Sudi kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sūdi, ort, Karnataka, Gadag,

Indonesien 

 Desa Sudi, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar